Agonie of doodsstrijd: zie dood
Agonie, filmmuziek van Alfred Schnittke